Buss-SMS-Canzler GmbH ist ein deutsches, inhabergeführtes, international tätiges Apparate- und Anlagenbauunternehmen, das am 1. April 2019 sein 100-jähriges Firmenjubiläum feierte. Der Hauptsitz befindet sich in Butzbach. Zweigniederlassungen gibt es in Düren und in Erlangen. In Osaka ist die 100%-Tochtergesellschaft Buss-SMS-Canzler K.K ansässig und auf dem Buss-Industriepark in Pratteln betreibt das Unternehmen ein Technikum. Zudem gibt es weltweite Vertretungen.

Geschichte 
Der Ursprung der Buss-SMS-Canzler geht zurück auf die am 12. März 1919 von Richard Samesreuther und Adolf Weniger gegründete, am 1. April im Handelsregister des Hessischen Amtsgerichts in Butzbach eingetragene Samesreuther & Co. OHG. Neben der Schweißtechnik und dem Apparatebau, spezialisierte sich das Unternehmen ab den 1950er Jahren auf die thermische Verfahrenstechnik. Bedingt durch die im Laufe der Jahrzehnte vollzogenen Zusammenschlüsse mehrerer, teilweise denselben Wurzeln erwachsener Traditionsunternehmen, zählt die heutige Buss-SMS-Canzler insgesamt sechs Gründer: Albert Buss (1862–1912), Bertram Müller (1901–1959), Eberhard Wilhelm Schuss (1839–1892), Karl Philipp Schuss, Richard Samesreuther (1880–1946) und Carl Canzler (1858–1919). Im Jahre 1964 wurde die seit 1954 bestehende finanzielle Beteiligung der Müller-Schuss KG aus Siegen auf das gesamte Gebiet der geschäftlichen Betätigung ausgedehnt. Daraus ging die Gründung der SMS Samesreuther Müller-Schuss GmbH hervor. Im Zuge dieser Fusion entstand das bis heutzutage als Firmenlogo verwendete, innerhalb der Branche international bekannte Kürzel: SMS. Zusammengesetzt aus dem jeweiligen Anfangsbuchstaben der drei Familiennamen der damaligen Firmeninhaber – Samesreuther, Müller, Schuss.

1972 wurde die Thermische Verfahrenstechnik mit dem Standort Butzbach von der im Kanton Zürich ansässigen Luwa AG übernommen, aus der die Luwa-SMS GmbH, Butzbach hervorging. Diese wurde 1983 mit der Thermischen Verfahrenstechnik der Luwa AG von der im Jahre 1901 von Albert Buss gegründeten Buss AG aus Pratteln erworben. Der Firmenname wurde in Buss-SMS GmbH Verfahrenstechnik geändert. Der Hauptsitz war in Butzbach, die Zweigniederlassung in Pratteln. 1998 wurde das Unternehmen an die UPE Europe Holding GmbH, einer 100%igen Tochter der Universal Process Equipment Inc. (UPE) in Roosevelt, USA, verkauft. Durch ein im Februar 2003 vollzogenes Management-Buy-out übernahmen vier Buss-SMS Mitarbeiter das Unternehmen von Universal Process Equipment Inc.

Nach 113 Jahren Betrieb wurde per 1. November 2003 gegen den damaligen Mitbewerber, der Canzler GmbH, ein Insolvenzverfahren eröffnet. Noch im selben Jahr übernahm die Buss-SMS die Bereiche Thermische Trenntechnik und Membrantechnologie. Die Produktionsstätte an der Kölner Landstraße in Düren wurde geschlossen und im Industriegebiet „Am Langen Graben“ in Düren-Birkesdorf eine Zweigniederlassung für die Bereiche Verkauf, Prozesstechnik und Konstruktion eröffnet. Um die positive Integration und den in der internationalen Branche bekannten, für Tradition und Qualität stehenden Namen „Canzler“ auch zukünftig nach außen zu demonstrieren, wurde der Name des Unternehmens in Buss-SMS-Canzler GmbH geändert.

Technologische Meilensteine der 100-jährigen Firmengeschichte (Auswahl) 
1919–2019: Von der Firmengründung bis zum Firmenjubiläum.

 1923: Fertigung der ersten vollständig geschweißten Kupferfeuerbüchse für Dampflokomotiven. Weil das Verfahren Schweißen weitaus höhere Festigkeiten gewährleistete, verdrängte der dafür benötigte, von Richard Samesreuther und Carl Canzler im Jahre 1912 erfundene und patentierte Canzler-Draht das bis dato für Feuerbüchsen gängige Fügeverfahren Nieten, mehr und mehr auch aus dem Apparatebau. […] „Nachdem so bei Ausbesserungsarbeiten die Nietung immer mehr durch die Schweißung verdrängt war, wurden 1923 die ersten vollständig geschweißten Feuerbüchsen in den Reichsbahnwerken Magdeburg-Buckau, im Ausbesserungswerk München-Freimann und bei der Samesreuther & Co. in Butzbach hergestellt. Eine der ersten ganzgeschweißten Feuerbüchsen war 1924 auf der Eisenbahntechnischen Ausstellung in Berlin-Seddin zu sehen.“

 1928 meldete Richard Samesreuther für die von ihm erfundene Samka-Berohrung fünf verschiedene Patente an.

 1930 war die Samesreuther & Co. GmbH erstmals auf der Ausstellungstagung für chemisches Apparatewesen in Frankfurt vertreten. Ausstellungsstück auf der erstmals internationalisierten Achema ist eine geschweißte kupferne Feuerbüchse.

 1931 wurden Richard Samesreuther für die von ihm erfundene Samka-Doppelwand zwei verschiedene Patente erteilt. Aufgrund des optischen Erscheinungsbildes, den gleichmäßig auf dem Umfang und der Länge des zylindrischen Heizkörpers angeordneten, kraterförmig in ihn hineingepressten Vertiefungen und der zentrischen Stehbolzen-Schweißung, wird diese Doppelheizmantelausführung auch Warzenschweißung genannt. Basis für die Erfindung waren Berstversuche und gemeinsame Untersuchungen mit der TH Karlsruhe.

 1947: Ein vom Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ausgestelltes Hauptpatent für Dünnschichtverdampfer.

 1949: Der vertikale zylindrische Dünnschichtverdampfer mit Starrflügelrotor wird zum Patent angemeldet.

 1952: Die Samesreuther & Co. GmbH schließt mit den Farbenfabriken der Bayer AG einen Lizenzvertrag für die Nutzung von Patenten und Gebrauchsmustern im Zusammenhang mit Dünnschichtverdampfung unter dem Titel Uerdinger Dünnschichtverdampfer für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Dieser Verdampfertyp wird SAMBAY genannt, eine Wortschöpfung aus den Namen der beiden Partner, SAMesreuther und BAYer. Die Samesreuther & Co. GmbH wurde zum wichtigsten Konkurrenten der Luwa AG auf dem Gebiet der Dünnschichtverdampfung.

 1958: Nach gemeinsamen Entwicklungsarbeiten von Bayer, Samesreuther und Luwa wird ein Patent für einen vertikalen Dünnschichtverdampfer mit innenliegendem Kondensator für den Betrieb bei hohem Vakuum angemeldet, für den sogenannten Samvac.

 1960: Die Firma Kontro meldete den horizontalen, konischen Dünnschichtverdampfer mit Starrflügelrotor zum Patent an. Die Apparate werden von Artisan in Waltham (Massachusetts) gefertigt und in Nordamerika verkauft. Die Samesreuther & Co. GmbH erhielt eine Exklusiv-Lizenz für diesen Verdampfertyp. Lizenzgebiet war die gesamte Welt, exklusive Nordamerika. Aus dieser Kooperation entstand der aus Samesreuther und Kontro gebildete, bis heutzutage verwendete Warenname Sako KH (Konisch Horizontal).

 1969: Fertigung des ersten horizontalen Dünnschichttrockners zur Trocknung vom Klärschlamm.

 1970: Auslieferung des ersten Filmtruders, durch den die Dünnschichttechnik auch für Hochviskose Produkte einsetzbar ist.

 1991: Auslieferung des größten Kurzwegverdampferauftrages der Firmengeschichte. Sieben Samvac zur Wachdestillation nach Kota Kinabalu.

 1997: Übernahme der REACTOTHERM-Technologie von Krauss-Maffei.

 2005: Entwicklung des horizontalen Dünnschichtverdampfers Typ HYVAP in GMP Hygiene-Ausführung.

 2008: Erstmals werden zwei horizontale Dünnschichttrockner auf einem Schiff montiert. Diese sind Teil einer Anlage zur Gewinnung von Krillöl und Phospholipiden aus Antarktischem Krill.

 2009: Bau und Auslieferung der ersten beiden Reasils für eine kontinuierliche Polymerisationsreaktion. Im selben Jahr erteilte ein malaysischer Kunde den Auftrag zur Lieferung einer Komplettanlage zur Veresterung und Destillation von Monoglyzeriden.

 2009: Lizenz für die CFT Combi Fluidizations Technologie.

 2010: Auftrag zum Bau des ersten HYVAP. Eines neu entwickelten horizontal-einseitig gelagerten Starrflügeldünnschichtverdampfer für die Pharmaindustrie.

 2019: Auslieferung des größten Auftrags seiner Geschichte. Für 20,5 Mio. Euro wurden 10 horizontale Dünnschichttrockner und 10 Lineartrockner für eine Klärschlammtrocknungsanlage in Shanghai verkauft.

Geschäftsfelder 
Basierend auf der Technologie der thermischen Trenntechnik berechnet, konstruiert und baut das Unternehmen für die Bereiche Verdampfungstechnik, Trocknungstechnik und Hochviskosetechnik. Die Kernkomponente ist ein Verdampfer, die in den Industriezweigen Chemie, Polymere und Fasern, Öle und Fette, Oleochemie, Umwelt und Abwasser, in der pharmazeutischen und in der Nahrungsmittelindustrie zur Anwendung kommen. Zudem ist das Unternehmen spezialisiert auf den Bau von Klärschlammtrockner.

Ein weiteres Geschäftsfeld ist der Spezialapparatebau aus nichtrostenden Stählen und derer Legierungen, kupferausgekleidete Rohrleitungen und chemische Reaktoren, sowie Wärmetauscher aus Kupfer- und Kupferlegierungen. Dieses firmeneigene Know-how basiert und entwickelte sich durch die Erfindung des Canzler-Drahtes. Für das Erfinden des Verfahren zum Schweißen von Kupfer unter Verwendung eines phosphorhaltigen Kupferdrahtes als Zusatzmaterial erhielten Carl Canzler und sein damaliger Werkstattmeister Richard Samesreuther, vom Kaiserlichen Patentamt am 1. Oktober 1912 das Patent. Am 14. Juli 1914 erfolgte die Patentierung des Canzlerdrahtes durch das United States Patent and Trademark Office.

Mitte der 1930er Jahre beteiligten sich die Samesreuther & Co. GmbH und die Firma Carl Canzler an umfangsreichen Versuchsschweißungen […] „von Blechen mit einer Plattierung aus Kupfer, Nickel, V2A-Extra, und Remanit 1880 S“. […] „Nach dem Auskreuzen der Grundwerkstoffseite wurde die Kupferseite durch Canzler-Kupferschweißdraht und mit Canzler-Kupferschweißpaste autogen geschweißt“.

Marken und Patente (Auswahl) 
Auflistung und Beschreibung einiger, auf die Buss-SMS-Canzler GmbH ausgestellter Patente.

 Vorrichtung zur thermischen Behandlung von Material, insbesondere zur thermischen Trennung von im Material enthaltenen Materialkomponenten

 Eine Apparatur zur thermischen Behandlung von viskosen, dünn aufgetragenen Schichten.

 Doppelwellenreaktor/-mischer mit Austragsschneckenverbindungsblock.

 Großvolumiger Reaktor oder Dünnschichtverdampfer mit Vormischeinheit.

 Destillationsverfahren

 Umwandlung einer Zellulose-Lösung.

Standortproblematik 
Als Richard Samesreuther das unweit des Butzbacher Bahnhofes liegende Firmengelände 1919 pachtete und 1921 erwarb, war der Werkhof von mehreren Gleisen durchzogen, die über eine Drehscheibe erreicht werden konnten. Eine Luftbildaufnahme von 1930 zeigt den Anschluss des Werks an das öffentliche Schienennetz, während gerade mit dem Portalkran ein im Werk hergestellter Dampflokomotivkessel auf einen Eisenbahnwagon geladen wird. Weder die Drehscheibe, noch der Gleisanschluss existieren heutzutage, wodurch alle bei der Buss-SMS-Canzler hergestellten Apparate und Anlagen mittels Lastkraftwagen oder Schwertransport abtransportiert werden müssen, was durch die Abmessungen und Tonnagen zu logistischen Herausforderungen führt.

Mitarbeiterzeitschrift 
Seit 2003 erscheint jeweils zum Ende des Kalenderjahres die firmeninterne Mitarbeiterzeitschrift SMS-Aktuell. Herausgeber ist die Buss-SMS-Canzler GmbH. Darin berichten die Geschäftsleitung und einzelne Abteilungen vom Ablauf ausgewählter Projekte und Geschehnissen im zurückliegenden Geschäftsjahr. Darüber hinaus wird über die interne Berufsausbildung, personelle Veränderungen und Jubiläen berichtet.

Mitgliedschaften 
Die Buss-SMS-Canzler ist Mitglied im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau und beim Deutschen Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. (DVS).

Ausbildung, Weiterbildung, Nachwuchsförderung 
Die Buss-SMS-Canzler sieht in ihren Mitarbeitern das Fundament für die im Unternehmen hergestellten Technologien und Prozesse und betreibt eine auf Weitblick, Fairness und sozialer Verantwortung ausgerichteter Personalpolitik.

Bei der Endausscheidung im Landeswettbewerb Jugend schweißt nahm im Jahr 2013 der bei der Buss-SMS-Canzler als Schweißer ausgebildete Sascha Puschner in der Kategorie Wolfram-Inertgas-Schweißen am Wettkampf teil. In der Einzelwertung schaffte er den 6. Platz.

Beteiligung an EU Rohstoffersparnis- und Umweltschutzprojekt 
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung bei der verfahrenstechnischen Aufbereitung von Klärschlamm ist die Buss-SMS-Canzler GmbH offizieller Partner des von der Europäischen Union geförderten Nachhaltigkeitsprojektes FlashPhos. Dessen Ziel ist die nachhaltige, großtechnische Produktion von elementarem weißem Phosphor (P4) unter Verwendung von Klärschlamm als Ausgangsmaterial durch thermochemische Verfahren. Grund der Phosphorrückgewinnungsambitionen ist die Unverzichtbarkeit von weißem Phosphor für Schlüsselindustrien im Lebensmittel- und Pharmasektor. Bislang wird der Rohstoff fast vollständig aus Kasachstan, Vietnam und China in die EU importiert. Die im heimischen Klärschlamm verborgenen Phosphorvorkommen würden ausreichen, um den gesamten Bedarf der EU plus bis zu 25 % des in der EU verbrauchten Phosphats für andere Anwendungen zu decken, beispielsweise in der europäischen Chemie-, Metall- und Zementindustrie.

Gemeinnützige Aktivitäten 
Die Buss-SMS-Canzler ist Mitglied der Forschungs-Gesellschaft Verfahrens-Technik e.V. (GVT). Deren Ziele sind die gemeinnützige Förderung von Forschung, Lehre und Fortbildung auf den Gebieten Verfahrenstechnik und Maschinen- und Apparatebau.

Auszeichnungen 
Im März 2022 wurde der Geschäftsführer der Buss-SMS-Canzler, Harald Bechmann, vom Informationsnetzwerk Die Deutsche Wirtschaft (DDW) als eine der Führungspersönlichkeiten der deutschen Wirtschaft in den Rankings der wichtigsten Unternehmen Deutschlands gelistet. Mit einem Scoring-Wert von 90,5 Punkten findet sich die Buss-SMS-Canzler auf Rang 9.836 der DDW-Master-Datenbank der wichtigsten Unternehmen Deutschlands.

Sonstiges 
 Nachhaltigkeit: Das Projekt 2021 - Buss-SMS-Canzler nachhaltig realisiert die Optimierung wichtiger Produktionsschritte im Hinblick auf den Einsatz von Material, Energie und Arbeitseinsatz in der Fertigung. Es wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Literatur 
 Harald Bechmann, 1919–2009, Buss-SMS-Canzler, Chronik zum 90-jährigen Firmenjubiläum. Hrsg. Buss-SMS-Canzler GmbH, WD-Print und Medien, Wetzlar 2009. Auflage 600. Im Archiv des Heimat- und Geschichtsvereins Herrschaft Merode e.V.

 1890–1940 Von der Kupferschmiede zum Großapparatebau, Chronik zum 50. Firmenjubiläum, Hrsg. Carl Canzler. Im Archiv des Geschichts- und Heimatvereins Herrschaft Merode e.V.

Weblinks 
 Internetpräsenz der Buss-SMS-Canzler GmbH
 Imagefilm zum 100-jährigen Bestehen der Buss-SMS-Canzler GmbH online auf Youtube

Einzelnachweise 

Gegründet 1919
Organisation (Butzbach)
Unternehmen (Wetteraukreis)
Anlagenbauunternehmen